Адриа́на Эсте́вес Агости́ньо Бри́шта (; род. 15 декабря 1969 года, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильская актриса театра и кино. Наиболее известна по своей роли Карминьи в телесериале «Проспект Бразилии», снятый в 2012 году.

Биография 
Родилась 15 декабря 1969 года в Рио-де-Жанейро. Дочь преподавательницы португальского языка, которая оставила работу, чтобы вырастить детей, и педиатра. Выросла в обстановке веселья. У неё было две родные сестры: младшая — Клаудия, которая умерла на руках у актрисы, и старшая — Марсия.

Карьера 
В 1988 году начала кинокарьеру и прославилась благодаря ролям Патрисии в сериале Моя любовь, моя печаль» и Сандры из телесериала «Вавилонская башня».

В 2012 году сыграла наиболее значимую роль в своей карьере на сегодняшний день — главную антагонистку новеллы «Проспект Бразилии» Карминью.

Также известными ролями актрисы также являются: Элена в «Непокорной», Катарина Батиста в «Шипы и розы» и Инес Жункейра в Вавилоне».

Личная жизнь 
В 1988—1990 годах была замужем за тренером по джиу-джитсу Тотилой Джорданом Нето.

В 1994—2004 года была замужем за актёром Марко Рикка (род. 1962). В этом браке она родила своего первенца — сына Фелипе Рикка (род. 2000).

С 11 февраля 2006 года замужем в третий раз за актёром Владимиром Бришта (род. 1976). Падчерица Агнес Бришта (род. 1997) с 9 лет воспитывалась отцом Владимиром и Адрианой. Также в этом браке актриса родила своего второго сына — Висенте Бришту (род. 2006).

Телесериалы

Примечания

Ссылки